C4d steht für:
 Cinema 4D, eine 3D-Grafiksoftware der Firma Maxon zum Erstellen von 3D-Computergrafiken und Animationen
 Komplementkomponente C4d, in der Immunologie ein Spaltprodukt des Komplementproteins C4

C4D